The Red Shadow – cortometraggio del 1932 diretto da Roy Mack
The Red Shadow – cortometraggio del 1932 diretto da Kurt Neumann
Akai kage-bôshi (The Red Shadow) – film del 1962 diretto da Shigehiro Ozawa